Оле́г Гео́ргиевич Аве́рин (19 июня 1961, Магнитогорск, РСФСР, СССР) — российско-белорусский певец, поэт и композитор.

В 1976—1989 г. — рок музыкант группы «Золотая середина», в 1993 году приглашён В. Мулявиным в ансамбль «Песняры», с 1998 года — солист, музыкант ансамбля «Белорусские песняры». Выпустил пять сольных альбомов. Песни Аверина взяли себе в репертуар Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Кристина Орбакайте, Надежда Бабкина, ансамбль «Сябры», Антон Макарский, ансамбль «Самоцветы» и др. Член РАО; в каталоге зарегистрировано более двухсот песен. Автор книги и двух аудио сборников сказок для детей.

Творческая биография 
Родился 19 июня 1961 года в Магнитогорске. Отец, Георгий Сидорович, белорус, инженер-горняк, мать, Раиса Александровна, русская, бухгалтер. Сестра Светлана 1958 г.р.
 
В 1968 году начал обучение в музыкальной школе № 1 г. Магнитогорска по классу фортепиано. После переезда на родину отца, в 1970 году, продолжил обучение в муз. школе № 1 г. Бреста.

1971 год — «Осенний вальс» (первое зарегистрированное инструментальное произведение для фортепиано), диплом на конкурсе композиторов школы. Активный участник художественной самодеятельности города. Был пианистом и солистом детского оркестра при муз. школе № 1 г. Бреста под рук. Ф. Любчука.

1975 год — первое выступление на телевидении со своей песней «Песня о Брестской Крепости» (сл. и муз. О. Аверина)

1976 год — вокал и ударные инструменты в школьном ансамбле «Беспокойные сердца». 

С осени 1976-го — солист рок-группы «Золотая середина»

С 1981 по 1983 год, находясь на срочной военной службе, руководил ВИА батальона.

С 1983-го года группа «Золотая середина» переходит на репертуар из песен О. Аверина. В составе группы участвовал в фестивалях в Польше, Казахстане, Белоруссии, Германии.

В 1986-м году на первом рок-фестивале в Новополоцке «Золотая середина» получает 1 место. За программу песен «Рок против ракет» становится Лауреатом премии ленинского комсомола Белоруссии. Для группы написано около 40 песен.

С 1990-го года, после распада группы, выступает сольно и активно пишет песни для других исполнителей из Белоруссии и России. В частности, для заслуженной артистки Белоруссии Инны Афанасьевой, народного артиста Белоруссии Николая Скорикова, Андрея Хлестова, Натальи Новиковой. Наиболее заметными были:
 «Белый пароход», «Нежно любимая» — группа «НА-НА»
 «Зеркальце» — Кристина Орбакайте
 Андрей Хлестов (Минск) стал лауреатом международных конкурсов:
 Вильнюс-1991 г.с песней «Don’t let me go»
 Славянский базар-1992 г. с песней «Не хочу быть старым…»
 Сопот-1992 (Польша) c песней «Przez otwarte drzwi» («Bonz razem z nami»).

В начале 1993 народный артист СССР Владимир Мулявин приглашает в Белорусский Государственный ансамбль «Песняры». 
В репертуар ансамбля за 5 лет написано около 20-ти песен, вошедших в разные программы ансамбля.

В 1998 году 8 песняров ансамбля решают отделиться и образовать ансамбль «Белорусские песняры». На «Русском радио» звучит песня песняров «Только с тобой» (сл. и муз. — О. Аверин). Вскоре появляется хит ансамбля — «Белявая, чернявая…», написанный Авериным на народные стихи. 
В репертуар «Белорусских Песняров» вошло около 30 песен О. Аверина.

В 2003 году закончен сборник стихов для детей «Что происходит?».

В 2004 году для любителей рок-музыки, при участии гитариста А. Соловьёва, записан сольный альбом «В небе».

2005 год — «Чёрный ангел».

2006 год — «Запах солнца».

Презентация третьего альбома проходила в Москве. О. Аверин и А. Соловьёв выступили на «Горбушке» с часовой программой, объединяющей три альбома.

В 2007 году издательство «Автокнига» выпускает аудио-сборник сказок Олега Аверина «Добрые сказки перед сном», прочитанные автором.
Они неоднократно звучали на Детском радио.
В 2007 году самостоятельно записан сольный альбом «Romantic HIP-HOP. Why not?»
и второй аудио-сборник сказок «Однажды, в одном королевстве…».

В 2008 году для Антона Макарского написана программа из 15-ти новых песен, стилизованных под оперные арии.

В 2011 году смоленское издательство «Русич» выпускает книгу сказок Олега Аверина «Однажды, в одном королевстве».

В 2012 году издательство переиздает эту книгу в дополненном варианте с изменённым оформлением.

В 2013 году написано 10 песен для сольного альбома «Многоликая…» Альбом выпущен ООО «Студия МОНОЛИТ»

2014 год — при участии белорусского ООО «Харвест» выходит сборник сказок «Сказки для малышей».

2015 год — сказки Олега Аверина издаются в сборнике «Чудо-сказки для малышей» Смоленского издательства «Русич».

В 2016 году песня Аверина в исполнении Владимира Преснякова «Я — в облака…» становится саундтреком к вышедшему в прокат анимационному фильму «Крякнутые каникулы» (режиссёр Виктор Лакисов). В том же году за песню «Я в облака» — диплом фестиваля «Песня года» в Москве.

В 2019 году закончена работа над музыкой и либретто музыкального спектакля «Тетрадка» по мотивам пьесы А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты».
В 2021г.  сотрудничал с молдавским «ВИА Оризонт» в качестве поэта, став автором нескольких русских версий на известные песни ансамбля. 
По просьбе Микаэлы Роуз (Michaela Rose), солистки поп-группы “Арабески» Arabesque, написан русский вариант текста на хит группы “Midnight Dancer”. А для немецкой группы «Чингисхан»  Dschinghis Khan - русский вариант «Rocking son of Dschinghis Khan” (“Казачок»).
В 2021 году принял участие в работе над записью вокальных партий к многосерийному художественному фильму «За полчаса до весны» об ансамбле «Песняры» .

Смена фамилии 
При рождении мать дала имя Рудольф. Но по ультимативному требованию её отца, при регистрации записали как Олега. До 2000-х годов выступал под фамилией своего белорусского отца — Козлович. Позже сменил официально фамилию, взяв фамилию своей русской бабушки, просто посчитав её более благозвучной и подходящей для сольных рок-альбомов. К имени, данному мамой при рождении, решил не возвращаться.

Жена — Валентина АВЕРИНА с февраля 1986г., сын - Сергей

Творчество

Дискография: «Песняры» 
 1994 — «Песняры-25» («PHILIPS»)

Дискография: «Белорусские песняры» 
 1999 — Только с тобой
 2003 — Не люби нелюбимого
 2004 — 35 и 5
 2004 — Скажи про любовь
 2004 — LIVE.КРЕМЛЬ
 2004 — Вологда
 2005 — Концерт в Театре Эстрады
 2005 — Любимые песни.ru
 2005 — Снег тополей — песни Олега Аверина
 2005 — «Белорусские Песняры. Лучшее. Часть 1, 2 и 3»
 2009 — Моя душа

Сольные проекты 
 2004 — В небе
 2005 — Чёрный ангел
 2006 — Запах солнца
 2007 — Romantic HIP-HOP. Why not?
 2013 — Многоликая…

Сказки 
 2007 — Добрые сказки перед сном и «Сказка о хрустальном сердце»
 2008 — «Однажды, в одном королевстве…» — аудио сборник.
 2011 — «Однажды, в одном королевстве…» — книга, издательство «Русич»

Награды 
 1987 — Лауреат премии Ленинского комсомола Белоруссии
 2005 — Золотая медаль премии имени М. Ломоносова
 2005 — Золотая медаль премии «ЧЕСТЬ И ПОЛЬЗА» за вклад в развитие славянского искусства
 2008 — Орден почёта МВД Украины
 2012 — Медаль «За верность долгу и отечеству»
 2012 — Орден «Генерал армии Маргелов»
 2012 — Медаль «За веру и добро»
 2013 — Лауреат Челябинской народной премии «Светлое прошлое» от земляков за выдающиеся достижения в области культуры и искусства
 2014 — Орден «ЗА ЗАСЛУГИ» (За заслуги перед Родиной и отечеством) решением Центрального правления РСВА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Олега Аверина
 Профиль на сайте ансамбля «Белорусские песняры»
 Страница на Facebook
 Хлопец не журыцца, а пишет песни
 Повесть о вещем Олеге

Музыканты группы «Песняры»
Композиторы-песенники
Аранжировщики
Поэты по алфавиту
Поэты России XX века
Поэты России XXI века
Поэты-песенники России
Поэты-песенники Белоруссии
Детские поэты